Кари Франсес Фишер (; Беверли Хилс, 21. октобар 1956 — Лос Анђелес, 27. децембар 2016) била је америчка глумица најпознатија по улози принцезе Леје у филмској серији Ратови звезда.

Преминула је у болници у Лос Анђелесу, 27. децембра 2016. године у 60. години, након што је пар дана раније претрпела тежак срчани удар у авиону којим се враћала из Лондона.

Филмографија 

|-
| 1975. || || -{Shampoo}- || ||
|-
| 1977. || Звездани ратови — епизода IV: Нова нада || -{Star Wars Episode IV: A New Hope}- || принцеза Леја Органа ||
|-
| 1978. || Звездани ратови: Празнични специјал || -{Star Wars Holiday Special}- || принцеза Леја Органа ||
|-
| 1979. || || -{Mr. Mike's Mondo Video}- || ||
|-
| 1980. || Звездани ратови — епизода V: Империја узвраћа ударац || -{Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back}- || принцеза Леја Органа ||
|-
| 1980. || || -{The Blues Brothers}- || ||
|-
| 1981. || || -{Under the Rainbow}- || ||
|-
| 1983. || Звездани ратови — епизода VI: Повратак Џедаја || -{Star Wars Episode VI: Return of the Jedi}- || принцеза Леја Органа ||
|-
| 1984. || || -{Garbo Talks}- || ||
|-
| 1985. || || -{The Man with One Red Shoe}- || ||
|-
| 1986. || || -{Hannah and Her Sisters}- || ||
|-
| 1986. || || -{Hollywood Vice Squad}- || ||
|-
| 1987. || || -{The Time Guardian}- || ||
|-
| 1987. || || -{Amazon Women on the Moon}- || ||
|-
| 1988. || || -{Appointment with Death}- || ||
|-
| 1989. || || -{She's Back}- || ||
|-
| 1989. || || -{The 'Burbs}- || ||
|-
| 1989. || || -{Loverboy}- || ||
|-
| 1989. || Кад је Хари срео Сали || -{When Harry Met Sally...}- || ||
|-
| 1990. || || -{Sweet Revenge}- || ||
|-
| 1990. || || -{Sibling Rivalry}- || ||
|-
| 1991. || || -{Drop Dead Fred}- || ||
|-
| 1991. || || -{Soapdish}- || ||
|-
| 1991. || || -{Hook}- || ||
|-
| 1992. || || -{This Is My Life}- || ||
|-
| 1997. || || -{Austin Powers: International Man of Mystery}- || ||
|-
| 1999. || || -{Return of the Ewok}- || (short subject) (filmed in 1983) ||
|-
| 2000. || Врисак 3 || -{Scream 3}- || ||
|-
| 2001. || || -{Lisa Picard Is Famous}- || Cameo ||
|-
| 2001. || Клопка за мушкарце || -{Heartbreakers}- || ||
|-
| 2001. || || -{Jay and Silent Bob Strike Back}- || ||
|-
| 2002. || || -{A Midsummer Night's Rave}- || ||
|-
| 2003. || || -{Charlie's Angels: Full Throttle}- || ||
|-
| 2003. || || -{Wonderland}- || ||
|-
| 2004. || || -{Stateside}- || ||
|-
| 2005. || || -{The Aristocrats}- || (documentary) ||
|-
| 2005. || || -{Undiscovered}- || ||
|-
| 2005. || || -{Smallville}- || (TV Show) ||
|-
| 2005. || || -{Romancing the Bride}- || (TV Movie) Oxygen ||
|-
| 2006. || || -{Cougar Club}- || ||
|-
| 2007. || || -{Dreams on Spec}- || (documentary) ||
|-
| 2007. || || -{On the Lot}- || (TV Show) ||
|-
| 2007. || || -{Weeds}- || (TV Show) (episode "The Brick Dance") ||
|-
| 2007. || || -{30 Rock}- || (TV Show) (episode "Rosemary's Baby") ||
|-
| 2009. || Сестринство || -{Sorority Row}- || госпођа Креншо ||
|-
| 2015. || Звездани ратови — епизода VII: Буђење силе || -{Star Wars Episode VII: The Force Awakens}- || принцеза Леја Органа ||
|-
| 2017. || Звездани ратови — епизода VIII: Последњи џедаји || -{Star Wars Episode VIII: The Last Jedi}- || принцеза Леја Органа ||
|-
| 2019. || Звездани ратови — епизода IX: Успон Скајвокера || -{Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker}- || принцеза Леја Органа || архивни снимци
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1956.
Умрли 2016.
Америчке глумице
Глумци у Ратовима звезда